Jakob Sturm ist der Name folgender Personen:

Siehe auch:
 Jacob Sturm